Der Titel Tschechischer Fußballer des Jahres wird seit der Unabhängigkeit des Landes 1993 vergeben.

Bis 2006 hielt der Olympia-Verlag die Rechte an der Wahl, seitdem gehören sie dem tschechischen Fußballverband. Dieser änderte auch den Kreis der Wahlberechtigten. Wählten zuvor vornehmlich Erstligafußballer, so wird Tschechiens Fußballer des Jahres nun von Mitgliedern einer so genannten Fußballakademie gewählt, zu der die Erstligatrainer, Erstligakapitäne, Nationalspieler mit mindestens 25 Länderspielen, ehemalige Fußballer des Jahres, Medienvertreter und Verbandsfunktionäre gehören. Die Wahl findet in der Regel am Anfang eines Jahres für das vorangegene Kalenderjahr statt. Rekordtitelträger ist Petr Čech mit neun Ernennungen.  Vorgänger der Ehrung war von 1965 bis 1992 die Wahl zum Fußballer des Jahres der Tschechoslowakei. Neben dem Titel Tschechischer Fußballer des Jahres wird von Journalisten für den besten Spieler einer Saison auch die Ehrung Zlatý míč (tschechisch für Goldener Ball) vergeben.

Bisherige Titelträger

Siehe auch 
 Fußballer des Jahres (Tschechoslowakei)

Einzelnachweise 

Tschechien
Fussballer Des Jahres
Erstverleihung 1993